

Toponymie 
 Bartolomé Salóm, l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Puerto Cabello dans l'État de Carabobo, au Venezuela

Prénom

Personnalités désignées par ce prénom 
 Bartolomé de Las Casas, ecclésiastique espagnol, défenseur des Indiens des Amériques

Voir aussi